Stay Awake – colonna sonora del film Mary Poppins
 Stay Awake: Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films – album tributo di artisti vari del 1988
 Stay Awake – singolo di Example del 2011
 Stay Awake – album di Mike Scheidt del 2012
 Stay Awake – singolo di Dean Lewis del 2019